Southwick  ist der Familienname folgender Personen:

 E. Michael Southwick (* 1945),  US-amerikanischer Diplomat
 George N. Southwick (1863–1912), US-amerikanischer Politiker
 Shawn Southwick-King (* 1959), US-amerikanische Sängerin, Schauspielerin und Model
 Solomon Southwick (1773–1839), US-amerikanischer Redakteur, Zeitungseigentümer und Politiker

Southwick bezeichnet als Ortsname

 Southwick (Hampshire), England
 Southwick (Massachusetts), Vereinigte Staaten
 Southwick (West Sussex), England

Sonstiges:
 Mount Southwick, Berg im Ellsworthland, Antarktika